Beckham este un nume de familie derivat din localitatea Beckham, Norfolk.

Persoane notabile cu acest nume de familie
Albert Sidney Beckham (1897–1964), psiholog afro-american
Barry Beckham (n. 1944), dramaturg și romancier american
Bob Beckham (1927–2013), cântăreț de muzică country american
Brice Beckham (n. 1976), actor american
Brooklyn Beckham (n. 1999), model și fotograf englez, fiul lui David Beckham
Chayce Beckham (n. 1997), cantautor și muzician american, câștigător al celui de-al 19-lea sezon al concursului muzical American Idol
Clark Beckham (n. 1992), cantautor și muzician american
David Beckham (n. 1975), fost fotbalist englez
Gordon Beckham (n. 1986), jucător de baseball american
J. C. W. Beckham (1869–1940), politician american, fost guvernator al statului Kentucky și senator al Senatului american
Janette Hales Beckham (n. 1933), politiciană americană din statul Utah, lideră a femeilor mormone
Joseph Beckham (n. 1945), conducător universitar american
Lauren Beckham (n. 1984), antrenor personal american
Mike Beckham (n. 1970), jucător australian de rugby union, originar din Insulele Cook
Odell Beckham Jr. (n. 1992), jucător de fotbal american
Robert Franklin Beckham (1837–1864), ofițer de artilerie american
Rodrigo Beckham (n. 1976), fotbalist brazilian
Stephen Dow Beckham, istoric american
Thomas Beckham (1810–1875), politician din Noua Zeelandă
Tim Beckham (n. 1990), jucător de baseball american
Tony Beckham (n. 1978), jucător de fotbal american
Trap Beckham (n. 1991), numele de scenă al lui Travis Cave, muzician hip hop american hip hop
Victoria Beckham (n. 1974), cântăreață și cantautoare din , designer de modă și personalitate de televiziune, soția lui David Beckham

Vezi și
 Beckham (dezambiguizare)

Note

Nume de familie
Nume de familie engleze